

Geografia 
 Korak – villaggio della provincia di Semnan, in Iran
 Korak – villaggio della Zona di Narayani, in Nepal
 Korak – villaggio del Belucistan, in Pakistan

Personaggi immaginari 
 Korak – personaggio letterario